Strijd om Tarakan (1942)
Strijd om Tarakan (1945)